Потапцы () — поджаренные или подсушенные небольшими кусочками хлебцы, типа сухариков, которые употребляют с кулешиками (протёртыми супами), гороховым или фасолевым супом, борщом, ухой, молоком. Характерны для украинской кухни. Потапцами также называются смазанные жиром и жареные кусочки хлеба, своеобразные гренки. Их готовят с сыром, салом, помидорами.

Во времена украинского казачества потапцами назывались своеобразные бутерброды, закуска к водке. На сковороде жарили сало, нарезанное тонкими пластами, а на этом жире обжаривали по обе стороны кусочки черного ржаного хлеба. Затем на гренки клали сало, посыпали измельченным чесноком и нарезанными петрушкой и укропом.

О потапцах писал Иван Котляревский в «Энеиде»:

Приготовление 
Следует порезать хлеб на ломтики толщиной с палец. Затем ломтики порезать на кубики. Бросив их в сковороду, облить ложкой горячего жира так, чтобы каждый кубик хорошо пропитался. Затем на противне следует подсушить кубики в духовке. Просушенные потапцы употребляют с супами.

Примечания

Ссылки 
 Потапці 
 Українська кухня
 Потапці з салом
 Потапці з помідорами
 Клиновецька З. Страви й напитки на Україні.— Видання репр. З вид.: Київ — Львів. 1913. — С. 11.

Украинская кухня
Закуски
Жареные блюда